Free Mobile - это французский поставщик беспроводных услуг, входящий в группу Iliad. Стал четвертым оператором мобильной связи, получившим столичную французскую лицензию 3G в 2009 году. Также получил лицензию 4G в 2011 году.

Free Mobile предоставляет услуги беспроводной связи 13,4 миллионам абонентов по состоянию на март 2019 года.

Примечания 

Операторы сотовой связи
Франция
Компании Франции